Золотая корзина — премия РФБ за достижения в области российского баскетбола. Вручалась ежегодно с 2004 по 2009 гг.

Правила присвоения 
Победители во всех номинациях (кроме номинации «За вклад в развитие российского баскетбола») определялись путём голосования представителей мужских и женских клубов чемпионата России. При этом учитывались достижения игроков и тренеров за календарный год.

Лауреаты премии

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баскетбольные награды
Баскетбол в России
Спортивные призы и награды